Роджер Скейлз (; 1354—1387) — английский аристократ, 4-й барон Скейлз с 1369 года.

Биография 
Роджер Скейлз был сыном Роберта Скейлза, 3-го барона Скейлза, и его жены Кэтрин Уффорд. В 1369 году он унаследовал родовые земли и баронский титул, с 1373 года его регулярно вызывали в парламент. В 1377 году Роджер присутствовал при коронации Ричарда II.

Женой Скейлза стала Джоан Нортвуд, дочь сэра Джона Нортвуда. В этом браке родился Роберт, 5-й барон Скейлз. Джоан, овдовев, вышла замуж во второй раз — за сэра Эдмунда де Торпа.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Скейлз
Роджер Скейлз, 4-й барон Скейлз
Бароны Англии XIV века